Un capretto da pochi soldi (A Kid for Two Farthings) – romanzo di Wolf Mankowitz del 1953
 Domani splenderà il sole (A Kid for Two Farthings) – film del 1955 diretto da Carol Reed